

Geografia

Italia 
 Niederried – nome tedesco di Novale Basso, frazione del comune di Campo di Trens nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Svizzera 
 Niederried bei Interlaken – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Niederried bei Kallnach – ex comune ora frazione di Kallnach, comune nella regione del Seeland (Canton Berna)

Pagine correlate 
 Oberried (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Ried – pagina di disambiguazione